Ю́рий Боровико́в: Боровиков, Юрий Николаевич (род. 1959) — советский автогонщик.
 Боровиков, Юрий Сергеевич (род. 1978) — российский учёный и педагог.